Sandelholz steht für:

 das Holz des Santalum album, Familie der Sandelholzgewächse, siehe Sandelholzbaum
 das Holz des Pterocarpus santalinus aus der Familie der Hülsenfrüchtler, siehe Rotes Sandelholz; diese Bezeichnung wird auch für Pterocarpus indicus verwendet
 seltener das Holz verschiedener weiterer Arten der Gattung Santalum
 Venezuela-Sandelholz, Westindisches Sandelholz, das Holz der Art Amyris balsamifera
 Afrikanisches Sandelholz, Osyris lanceolata, Baphia nitida, Ost-Afrikanisches Sandelholz, Osyris tenuifolia
 Falsches Sandelholz, Myoporum sandwicense, Myoporum platycarpum, Ximenia americana und Eremophila michellii sowie die Kretische Zelkove; beide auch als Bastard-Sandelholz, und Adenanthera pavonina; auch Falsches Rotes Sandelholz
 zu ätherischen Ölen diverser Pflanzen siehe Sandelholzöl